Die Pazifikspiele 2011 (vormals Südpazifikspiele) wurden vom 27. August bis zum 11. September 2011 in Nouméa, Neukaledonien, ausgetragen. Diese Spiele waren die 14. Auflage der Pazifikspiele seit 1963. 4300 Athleten aus 22 Nationen und Territorien wurden zu den Spielen erwartet.

Sportarten

Medaillenspiegel

Weblinks
Offizielle Website (engl.)

2011
Multisportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Nouméa